L'expression Critics Choice Awards 2002 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2002
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2003 et qui honora des films sortis en 2002 aux États-Unis